Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 26 и 27 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 9:15 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:35, а финал — 27 июля в 18:22.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

200 м, баттерфляй, мужчины